Personen
Adriaan Bruggeman (1913-1995), een Nederlandse beeldhouwer
André Bruggeman (1930-1993), een Nederlandse politicus
Annefleur Bruggeman (1997), een Nederlandse handbalster
Carla Daalderop-Bruggeman (1928-2015), een Nederlandse beeldhouwster
Dirk Anton George Bruggeman (1888-1945), een Nederlandse natuurkundige
Frank Bruggeman, een Belgische politicus
Hans Bruggeman (1927-2016), een Nederlandse politicus
Hilde Bruggeman (1969), een Belgische politicus
Jan Bruggeman (1927-1993), een Nederlandse politicus
Jillis Bruggeman (1750-1803), een Nederlands geëxecuteerd persoon
Leon Bruggeman (1923-2006), een Belgische vakbondsleider
Lore Bruggeman (2002), een Belgische skateboarder
Mariëtte Bruggeman (1953), een Nederlandse omroepster
Prosper Bruggeman (1873-?), een Belgische roeier

Bedrijven
Bruggeman (stokerij), een Belgische stokerij te Gent
Vlasfabriek Bruggeman, een vlasverwerkingsbedrijf te Koewacht